Adam Aleksander Stadnicki (ok. 1563–1615) – kasztelan przemyski, wojewoda bełski
 Adam Paweł Stadnicki (ok. 1690–1757) – prepozyt przemyskiej kapituły katedralnej
 Adam Stadnicki (1882–1982) – ziemianin, ostatni właściciel Szczawnicy